Miejscowości w USA:
 Kinmundy – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Kinmundy (ang. Kinmundy Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion